Juha Kaunismäki (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace possédant aussi la nationalité norvégienne.

Carrière de joueur 
Né en Finlande, il commença sa carrière dans ce pays où il joua professionnel dans la Mestis. Au cours de la saison 2003-04, il se joint aux Stavanger Oilers en Norvège. Il y évolue toujours en 2009-10.

Il représente la Norvège aux compétitions internationales depuis 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 ||Jokerit Helsinki || Jr. B SM-sarja ||17 ||0 ||3 ||3 ||2 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1996-1997 ||Jokerit Helsinki || Jr. B SM-sarja ||34 ||4 ||9 ||13 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Kiekko-Vantaa ||Jr. A I divisioona ||14 ||4 ||8 ||12 ||43 ||12 ||1 ||4 ||5 ||16
|-
|1998-1999 ||Jokerit Helsinki ||Jr. B SM-sarja ||20 ||1 ||1 ||2 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000 ||Kiekko-Vantaa ||Jr. A I divisioona ||12 ||6 ||6 ||12 ||47 ||18 ||6 ||6 ||12 ||32
|-
|1999-2000 ||Kiekko-Vantaa ||Suomi-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Kiekko-Vantaa ||Mestis ||20 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001||Ahmat Hyvinkää ||Mestis ||11 ||1 ||2 ||3 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2001-2002 ||Ahmat Hyvinkää ||Mestis ||41 ||5 ||13 ||18 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Ahmat Hyvinkää ||Mestis ||43 ||2 ||9 ||11 ||40 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2003-2004 ||Kiekko-Vantaa ||Mestis ||16 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||24 ||4 ||9 ||13 ||44 ||7 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2004-2005 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||40 ||4 ||13 ||17 ||154 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||37 ||0 ||10 ||10 ||99 ||17 ||1 ||0 ||1 ||18
|-
|2006-2007 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||36 ||1 ||7 ||8 ||110 ||11 ||0 ||1 ||1 ||37
|-
|2007-2008 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||39 ||1 ||9 ||10 ||93 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2008-2009 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||42 ||3 ||10 ||13 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||40 ||0 ||7 ||7 ||91 ||18 ||0 ||2 ||2 ||20
|-
|2010-2011 ||Stavanger Oilers II ||1. divisjon ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||28 ||2 ||5 ||7 ||50 ||16 ||0 ||2 ||2 ||50
|-
|2011-2012 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen || 37|| 0|| 13|| 13|| 106|| 12|| 2|| 5|| 7|| 38
|-
|2012-2013 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen || 43|| 6|| 9|| 15|| 104|| 17|| 0|| 4|| 4|| 26

Internationales 

|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2009 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2011 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 1 ||2 || 2 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en mai 1979
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Helsinki
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur du Kiekko-Vantaa